Yichun – miasto w Chinach, w prowincji Heilongjiang
 Yichun – miasto w Chinach, w prowincji Jiangxi